Cystisella är ett släkte av mossdjur. Cystisella ingår i familjen Bryocryptellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Cystisella